Šije može značiti:

Naselja:
 Šije, naselje u općini Ravnoj Gori
 Šije, naselje u općini Tešnju, BiH

Slični pojmovi:
 Šijana, mjesni odbor u Puli
 Šijanec, naselje u općini Vidovcu
 šijavica (šije-šete), vrst igre